MP или mp может означать:

 .mp — национальный домен Интернета Марианских островов.
 mp — меццо-пиано (), обозначение умеренно тихого звучания в нотной записи.
 MP — метропоезда Парижского метрополитена на шинном ходу.
 MP — американская компания.
 MP — член парламента Великобритании, депутат.
 Mp — математическая формула.
 MP — военная полиция.
 MP — валюта в Xbox Live.
 Mp — формат Mp+.

В культуре 
 MP — российская музыкальная метал-группа.
 MP — американская рок-группа.

В компьютерах 
 MP — компьютерная видеоигра 2002 года.
 MP — герой компьютерной игры.
 Mp — многопользовательские игры.
 MP — мана в компьютерных играх (сокр. от ).
 MP — сосуд, восполняющий магическую энергию во многих компьютерных играх.
 MP — компьютерная программа.
 Windows MP — стандартный проигрыватель звуковых и видеофайлов.
 Athlon MP — процессор.

Оружие 
Maschinenpistole — пистолет-пулемёт (нем.):
 MP-18 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-28 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-34 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-32 — датский пистолет-пулемёт.
 MP-36 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-38 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-40 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-3008 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-43 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-44 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-45 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-5 — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-7 — немецкий пистолет-пулемёт.
 Walther MP — немецкий пистолет-пулемёт.
 MP-9 — автоматический пистолет.
 MP-81 — травматический пистолет.
 МП-35 — травматическое ружьё.
 МР-153 — самозарядное ружьё.
 MP-654 — пневматический пистолет.
 MP-512 — пневматическая винтовка.
 MP-412 — револьвер российского производства под патроны .357 Smith & Wesson Magnum.
 MP-448 «Скиф» — опытный российский самозарядный пистолет.
 MP-94 — бескурковое пуле-дробовое ружьё на базе дробовика МР-27М конструкции А.

См. также 
 МП